Примечания 

Автомобили Suzuki
Хронология транспорта